В парному розряді жіночого тенісного турніру Pattaya Women's Open 2000, що проходив у рамках Туру WTA 2000, Яюк Басукі і Кароліна Віс виграли титул, у фіналі перемігши пару Тіна Кріжан і Катарина Среботнік 6–3, 6–3.

Сіяні пари 

 Тіна Кріжан /  Катарина Среботнік (фінал)
 Оса Свенссон /  Сільвія Фаріна (півфінал)

 Хіракі Ріка /  Юка Йосіда (чвертьфінал)
 Лі На /  Лі Тін (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

PTT Pattaya Open